Holtey bezeichnet:

 das Adelsgeschlecht Holtey (Adelsgeschlecht)
 Ingrid Gilcher-Holtey (* 1952), deutsche Historikerin
 die ehemalige Burg Holtey in Essen
 den ehemaligen Holteyer Hafen in Essen
 die Schwimmbrücke Holtey in Essen

Siehe auch:
 Holtei